Премия «Хьюго» за лучшую повесть () ежегодно вручается с 1968 года на Всемирном конвенте любителей фантастики «Worldcon» за лучшие произведения, написанные в жанре научной фантастики или фэнтези и опубликованные на английском языке в предыдущем календарном году. Художественное произведение определяется организаторами премии как повесть, если его текст содержит от 17 500 до 40 000 слов. Лауреатам вручается статуэтка, изображающая взлетающую ракету.

Номинантов и победителей выбирают зарегистрированные участники конвента «Worldcon», вечерняя презентация которого является его центральным событием. Процесс отбора проводится методом преференциального голосования с пятью номинантами, исключая ситуации с ничейным результатам. В бюллетени указываются пять наиболее номинируемых членами жюри произведений этого года, а число соискателей на премию неограниченно. Мероприятия «Worldcon», как правило, проходят ближе к началу сентября и проводятся ежегодно в разных городах по всему миру.

Победители и финалисты

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

«Ретро-Хьюго» 
Начиная с 1996 года на конвенте «Worldcon» появилась так называемая премия «Ретро-Хьюго», которая присуждается спустя 50, 75 и 100 лет при условии, что произведение ранее не было награждено. На данный момент «Ретро-Хьюго» вручались пять раза для повестей 1939, 1941, 1946, 1951 и 1954 годов. Таки образом каждая награда была вручена 50 или 75 лет спустя оригинального конвента.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Хьюго
 Список номинантов премии Хьюго  в журнале Локус

Премия Хьюго
Фантастические повести